Pastore – chi custodisce e conduce il bestiame, generalmente un gregge di ovini
Pastore – sinonimo di "cane da pastore"

Persone

Pastore
Pastore – cognome italiano
Pastore – famiglia nobile italiana
Alceo Pastore – imprenditore e politico italiano
Aldo Pastore – politico italiano
Alfredo Pastore – ex calciatore italiano
Andrea Pastore – politico italiano
Angelo Pastore – sceneggiatore e autore televisivo italiano
Annibale Pastore – filosofo della scienza e logico sperimentale italiano
Carlo Pastore – conduttore radiofonico e dj italiano
Cesare Pastore – senatore del Regno
Chiara Pastore – cestista italiana
Dania Pastore – ex pallamanista italiana
Felice Pastore – nobile italiano
Ferdinando Pastore – ex calciatore italiano
Giampiero Pastore – schermidore italiano
Giulio Pastore – politico e sindacalista italiano
Giuseppe Pastore – pittore, scenografo e regista italiano
Giuseppe Pastore – politico e militare italiano
Javier Pastore – calciatore argentino
John O. Pastore – politico statunitense
Luigi Pastore – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
Maria Piera Pastore – politica italiana
Mario Pastore – giornalista italiano
Ottavio Pastore – giornalista e politico italiano
Pierfranco Pastore – vescovo cattolico italiano
Piero Pastore – calciatore, allenatore di calcio e attore cinematografico italiano
Raffaele Pastore – imprenditore italiano, vittima della camorra
Raffaele Pastore – politico italiano
Rodrigo Pastore – ex cestista e allenatore di pallacanestro argentino con cittadinanza italiana
Sara Pastore – calciatrice svizzera con cittadinanza italiana
Sergio Pastore – giornalista, regista, sceneggiatore e produttore italiano
Vincent Pastore – attore statunitense di origine italiana

Cognomi composti
Manlio Pastore Stocchi – critico letterario e filologo italiano

Religione
Buon Pastore – uno dei titoli di Gesù
Pastore – ministro di culto delle Chiese cristiane
San Pastore – martire nel 304 in Spagna insieme al fratello Giusto
Pastore – vescovo di Asti (V secolo)
Pastore – vescovo di Noli (XIII secolo)

Altro
Palazzo Pastore – palazzo di Castiglione delle Stiviere
Pastore Torino – squadra di calcio torinese dei primi anni venti